Aliança Foral Navarresa, partit polític històric de Navarra
 Assemblea de Primeres Nacions (del seu nom en anglès Assembly of First Nations), organització dels caps de les Primeres Nacions del Canadà
 Autòmat finit no determinista, autòmat finit amb més d'una transició possibles
 AFN també és el codi ISO 4217 de l'afgani, moneda oficial de l'Afganistan
 afn també és el codi ISO 639-3 del defaka, llengua parlada a Nigèria